Валенти́на Беля́ева:
 Беляева, Валентина Александровна (род. 1941) — советский и российский педагог.
 Беляева, Валентина Ефимовна (1925—2015) — советская актриса.